Ethan Kandler – astronomo statunitense
 Jens Kandler – astronomo tedesco
 Pietro Kandler – storico, archeologo e giurista italiano